Каракулов — фамилия. Известные носители:

 Каракулов, Булат Ишанбаевич (1942—2014) — советский, казахский музыковед; доктор искусствоведения, профессор.
 Каракулов, Джуман (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Каракулов, Кайдар Самигулович (род. 1974) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан.
 Каракулов, Куаныш Билянович (род. 1977) — казахстанский футболист, тренер.
 Каракулов, Николай Захарович (1918—1988) — советский легкоатлет.